Vaillant se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Léon Vaillant (1834-1914)
 Sébastien Vaillant (1669-1722),